Нарым — топоним:

 Нарым — село в Томской области, в прошлом город.
 Нарым — река в Казахстане.

Сходные топонимы:
 Улкен Нарын (до 2009 г. — Большенарымское) — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Малонарымка (каз. Кіші Нарым) — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Нарын (значения)